Лейтън Глин Хюит () е австралийски професионален тенисист, спечелил турнира по тенис в Уимбълдън през 2002 г.

Хюит е роден на 24 февруари 1981 г. в Аделаида.

Около Коледа 2003 г. Хюит обявява годежа си с белгийската тенисистка Ким Клейстерс. Впоследствие двамата се разделят.
Австралиецът триумфира и на откритото първенство на САЩ през 2002 г. Хюит има 26 спечелени турнира в професионалната си кариера. Освен това талантливият тенисист, известен със своя силен характер, все още държи рекорда за най-млад тенисист, ставал номер 1 в световната ранглиста.

Външни препратки 
  Фен сайт
 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис

Хюит, Лейтън
Хюит, Лейтън